Mustață bzw. Mustaţă ist der Familienname der folgenden Personen:

 Marin Mustață (1951–2007), rumänischer Fechter
 Mircea Mustață (* 1971), rumänischer Mathematiker